1.000.000 steht für:

 Million, eine natürliche Zahl
 1.000.000, Song auf Saxobeats (2011) von Alexandra Stan

1,000,000 steht für:
 1,000,000, Song auf Chronic Town (1982) von R.E.M.
 1,000,000, Song auf The Slip (2008) von Nine Inch Nails

Siehe auch:

 Million (Begriffsklärung)
 Millionen
 Millions